Nassauer Hof ist der Name verschiedener Gebäude, die nach dem Haus Nassau bzw. dem Herzogtum Nassau und der preußischen Provinz Hessen-Nassau benannt sind. Einige Gebäude sind Hotels.
 Hotel Nassauer Hof Limburg
 Hotel Nassauer Hof Mainz
 Hotel Nassauer Hof Wiesbaden
 Nassauer Hof (Dudweiler)
 Denkmalgeschützte Gebäude in Hadamar#Nassauer Hof
 Nassauer Hof (Hahnstätten)
 Nassauer Hof (Hattersheim am Main)
 Hamm#Nassauer Hof
 Nassauer Hof (Nieder-Bessingen)
 Nassauer Hof (Weilburg)
 Nassauer Hof (Wörsdorf), (Idstein)